Вальядоли́д () — испаноязычный топоним

Испания:
 Вальядолид — город в провинции Вальядолид, Испания.
 Вальядолид — провинция в Испании.
 Вальядолид — один из избирательных округов Испании.
Мексика:
 Вальядолид — город в штате Юкатан, Мексика.
 Вальядолид — муниципалитет в штате Юкатан, Мексика.
 Вальядолид — с 1578 по 1828 год, название города Морелия, столицы штата Мичоакан, Мексика.
Гондурас: 
 Вальядолид — муниципалитет в департаменте Лемпира, Гондурас.
Филиппины:
 Вальядолид — муниципалитет в провинции Западный Негрос, Филиппины.
Спортивные клубы:
 «Вальядолид» — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Вальядолид.
 «Вальядолид» — испанский регбийный клуб, выступающий в лиге Дивисьон де Онор.

См. также 
 «Реал Вальядолид» — испанский футбольный клуб из города Вальядолид